Anastasia Grymalska (ur. 12 lipca 1990 w Kijowie) – włoska tenisistka pochodzenia ukraińskiego.

Kariera tenisowa 

Zdobyła srebrny medal podczas Igrzysk Śródziemnomorskich 2013 w grze podwójnej, grając w parze z Federicą Di Sarrą.

W przeciągu swojej kariery wygrała dwadzieścia singlowych i trzydzieści cztery deblowe turnieje rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 213. miejscu w singlu (12 maja 2014) oraz na 172. miejscu w deblu (9 lipca 2012).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Włoskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Kijowie
Urodzeni w 1990